Оливия Крочиккия () — американская актриса, начавшая карьеру ещё в детстве. Первую известность приобрела после роли Кэти Гэвин (дочери героя Дэниса Лири) в телесериале «Спаси меня» (2004-2011), впоследствии стала сниматься в независимых фильмах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Коннектикуте
Актрисы США
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Актрисы XXI века